Il singolare del Warsaw Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Barbara Paulus era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 3–6, 6–2, 6–1 contro Henrieta Nagyová.

Teste di serie

 n/a
  Barbara Paulus (finale)
  Karina Habšudová (semifinali)
 n/a
  Silvia Farina (semifinali)

 Katarína Studeníková (quarti di finale) 
 Karin Kschwendt (secondo turno) 
 Sabine Hack (primo turno) 
 Alexandra Fusai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1996